Блеквотер има више значења:
 Блеквотер (река)
 Блеквотер (Аризона), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Блеквотер (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури